Caíssa pode referir-se a:
Caíssa (mitologia) — ninfa que teria inspirado o deus romano Marte a criar o jogo de xadrez
Caíssa (poema) — poema escrito por Sir William Jones, no qual faz reverência à ninfa Caíssa e musa do enxadrismo
Caissana Brasileira — livro sobre enxadrismo de Arthur Napoleão

Desambiguação